Svingdør har flere betydninger:
 Karuseldør
 Svingdør - kan åbnes både indad og udad.